O.N.A. – polski zespół rockowy
 Operator numerów alarmowych – operator pracujący w centrum powiadamiania ratunkowego
 Original net animation – produkcja anime wydawana bezpośrednio przez Internet
 

Zobacz też: Ona